Персеус () — газоконденсатное месторождение на северо-западе Австралии. Открыто в 1995 году. Персеус входит в австралийский нефтегазовый проект Северо-Западный шельф.

Извлекаемые запасы природного газа оцениваются в 300 млрд м³.

Оператором месторождения является американская нефтяная компания Chevron.

Ссылки 
 

Газовые месторождения Австралии